Ел Коломо има више значења:

 Ел Коломо (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Коломо (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Коломо, Гасолинера (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Коломо (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Коломо (Акатлан де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Коломо (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Коломо (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Коломо (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Коломо (Ел Груљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Коломо (Хучитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Коломо (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Коломо (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Коломо (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Коломо (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Коломо (Тенамастлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Коломо (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Коломо (Тлакепаке), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Коломо (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Коломо (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Коломо, Сан Мигел (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Коломо (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Коломо (Токумбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Коломо (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Коломо (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Коломо (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Коломо (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Коломо (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Коломо (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Коломо (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику